Cette liste présente les biens culturels d'importance nationale dans le canton des Grisons. Cette liste correspond à l'édition 2009 de l'Inventaire Suisse des biens culturels d'importance nationale (Objets A) pour le canton des Grisons. Il est trié par commune et inclus : 174 bâtiments séparés, 16 collections et 38 sites archéologiques.

Abréviations 
 A : Archéologie
 Arch : Archive
 B : Bibliothèque
 E : Objet unique
 M : Musée
 O : Objets multiples
 S : Cas particulier

Inventaire par communes commençant par la lettre A 

|}

Inventaire par communes commençant par la lettre B 

|}

Inventaire par communes commençant par la lettre C 

|}

Inventaire par communes commençant par les lettres de D à Z 

|}

Notes et références

Annexes

Liens internes 
 Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale et régionale

Liens externes 
 .
 

biens importance nationale